Ла Перла има више значења:

 Ла Перла (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Перла, Гранха (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Перла (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Перла (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Перла (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Перла (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Перла (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Перла (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла, Фраксион Синко (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перла (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Перла (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Перла (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Перла, Естабло (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Перла, Салсидо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Перла (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Перла (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Перла (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Перла (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Перла (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Перла (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Перла (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Перла, Лос Рејес (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Перла (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Перла (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Перла (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Перла (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Перла (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Перла (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Перла (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Перла (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Перла (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Перла (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Перла (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Перла (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Перла (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Перла (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Перла (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Перла (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Ла Перла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Перла (Ла Перла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Перла (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Перла (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Перла (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Перла (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Перла, Ла Мохадита (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику